SimCity (1989), computerspel dat deze naam droeg tijdens de ontwikkeling
 Micropolis (computerspel), een computerspel gebaseerd op de broncode van bovenstaande
 Micropolis Corporation, voormalige fabrikant van harde schijven
 Door het United States Census Bureau gebruikte term voor agglomeraties met een inwonertal van 10.000 tot 50.000
 Micropolis Aveyron, insecten dierentuin in Frankrijk